Новожизненский сельсовет

Волгоградская область 

 Новожизненский сельсовет Городищенского района

Воронежская область 

 Новожизненский сельсовет Аннинского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Ставропольский край 

 Новожизненский сельсовет Будённовского района (упразднён в 2020 году)